Empire Slovak Open 2013 — 5-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в словацком городе Трнава и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 75 тысяч долларов.

В 2013 году турнир прошёл с 6 по 12 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Анастасия Севастова
 в парном разряде —  Елена Богдан и  Рената Ворачова

Общая информация 
Словацкий турнир накануне сезона-2013 изменил свой привычный статус и место проведения: призовой фонд соревнования вырос на 50 %, а сам приз переехал с конца летней серии на середину весенней. Также состав турнира был дополнительно усилен за счёт сотрудничества с чешской федерацией, привлекшей на соревнование несколько своих спортсменок.

Одиночный приз завоевала несеянная теннисистка: Барбора Заглавова-Стрыцова, постепенно возвращающаяся в тур после дисквалификации, переиграла на пути к титулу двух сеянных соперниц. Её противницей по решающей встрече выступила вторая ракетка соревнований: итальянка Карин Кнапп. Лидер посева — тогдашняя 83-я ракетка мира Яна Чепелова — уступила уже на старте.

В парном турнире первые сеянные сыграли удачнее: не только преодолев первый круг, но и завоевав титул. Соперницами Мерваны Югич-Салкич и Ренаты Ворачовой в решающем матче стала местная пара Яна Чепелова / Анна Каролина Шмидлова. Для Ворачовой успех на трнавских кортах стал третьим за последние три сезона.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Барбора Заглавова-Стрыцова обыграла  Карин Кнапп со счётом 6-2, 6-4.
 Заглавова-Стрыцова выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре федерации.
 Кнапп уступает свой 1-й финал в сезоне и 13-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Мервана Югич-Салкич /  Рената Ворачова обыграли  Яну Чепелову /  Анну Каролину Шмидлову со счётом 6-1, 6-1.
 Югич-Салкич выигрывает 1-й титул в сезоне и 43-й за карьеру в туре федерации.
 Ворачова выигрывает 2-й титул в сезоне и 45-й за карьеру в туре федерации.

Примечания

См. также 
 Empire Slovak Open
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Словакия
Теннис
Май 2013 года
2013